Pau-branco pode referir-se às espécies seguintes:
Auxemma oncocalyx, árvore endémica da caatinga;
Picconia azorica, árvore endémica dos Açores;
Picconia excelsa,  árvore endémica da Madeira e das Canárias.

Desambiguação